Expediente hace referencia a varios artículos:

Expediente (derecho), conjunto de documentos relacionados con un asunto o negocio  
Curriculum vitae, relación de trabajos realizados por un funcionario o empleado 
Historia académica de un estudiante.

Referencias